Voivozi több falu román neve Romániában:

 Almaszeg, Bihar megye
 Érkenéz, Bihar megye